Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2006 года проходил с 16 по 28 ноября 2006 года в городе Актобе (Казахстан). Чемпионами мира стали Николай Стручков (Россия) в основной программе и Муродулло Амриллаев (Россия) в блице.

Схема проведения 
XXI чемпионат мира по шашкам-64 проходил с 16 по 28 ноября 2006 года в Актобе (Казахстан). Первоначально предполагалось, что чемпионат 2006 года пройдёт в Бразилии, но после того, как организаторы отказались от его проведения, турнир перенесли в Актобе, где за год до этого прошёл чемпионат Азии.

В чемпионате участвовали 34 представителя семи стран: Казахстана (в том числе шестеро из Актобе), России, Украины, Литвы, Узбекистана, Молдовы и Беларуси. Возраст участников колебался от 14 лет (Ахмет Бяшимов до более чем 60. По итогам отборочного турнира, проходившего в 7 туров по швейцарской системе, определялись восемь финалистов (но не более троих от одной страны), определявших судьбу медалей в круговом турнире, результаты которого добавлялись к результатам отборочного круга.

Главным судьёй турнира был вице-президент ФМЖД Александр Леман. Призовой фонд чемпионата составил около 6,5 тысяч долларов, распределявшихся между участниками в соответствии с набранными очками и местом в финале. Призовые победителя в основной программе составили 100 тысяч тенге.

Результаты 
По итогам отбора в финал вышли по три представителя России и Украины и по одному из Молдовы и Литвы. Все финалисты, кроме одного, были международными гроссмейстерами, но именно единственный участник, не имевший этого звания — дебютант чемпионатов мира, 20-летний мастер ФМЖД из Якутска Николай Стручков, — стал лидером уже после отборочного круга и удержал первую позицию до конца, дав себя догнать только украинцу Сергею Белошееву. Двое лидеров затем разыграли звание чемпиона мира в дополнительном матче, который выиграл Стручков со счётом 5:3. Третье место занял ещё один украинец, экс-чемпион мира Валерий Гребёнкин. По словам победителя, даже попадание в тройку призёров должно было автоматически принести ему звание международного гроссмейстера.

Чемпионат по молниеносной игре выиграл выступающий за Россию экс-чемпион мира Муродулло Амриллаев, серебряным призёром, как и в основной программе, стал Белошеев. Приз победителю чемпионата по блицу составил около 300 долларов.

Итоговая таблица (финал) 
Результаты приведены по публикации сайта «Укршашки»

Дополнительный матч за 1-е место:  Николай Стручков —  Сергей Белошеев 5:3

Примечания 

2006
2006 год в шашках
Чемпионаты мира в Казахстане
Соревнования по шашкам в Казахстане
Спорт в Актобе
Ноябрь 2006 года